Die Football League First Division 1992/93 war die erste Saison der Football League First Division als nur noch zweithöchste englische Fußballliga und 90. Zweitligaspielzeit insgesamt. Sie begann am 15. August 1992 und endete am 9. Mai 1993.

Zweitligameister wurde Newcastle United, und daneben stieg auch das zweitplatzierte West Ham United direkt in die Premier League auf. Dazu setzte sich Swindon Town in den Play-off-Spielen gegen die Tranmere Rovers und im Finale gegen Leicester City durch und wurde damit zum dritten Aufsteiger. Aus der Premier League nahmen in der folgenden Zweitligasaison 1993/94 die drei am Tabellenende rangierenden Crystal Palace, FC Middlesbrough und Nottingham Forest die freien Plätze ein. Aus der First Division in die drittklassige Football League Second Division mussten der FC Brentford, Cambridge United und die Bristol Rovers absteigen. Anstelle dieser drei Vereine nahmen in der folgenden Spielzeit 1993/94 der Second-Division-Meister Stoke City sowie die dahinter rangierenden Bolton Wanderers und der Play-off-Sieger West Bromwich Albion die freien Plätze ein.

Ab dieser Spielzeit galt bei Punktgleichheit die Anzahl der erzielten Tore, dann die geringere Anzahl der Gegentore.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. erzielte Tore – 2. Gegentore

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Play-off-Spiele

Torschützenliste

Weblinks 
 England 1992-93 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

1992/93
Fußballsaison 1992/93